Бон може да се отнася за:
 бон (дълг) – вид ценна книга по дълг
 съкровищен бон – бон по държавен дълг
 фискален бон – касова бележка за плащане в брой
 Бон – будистка школа в Тибет
 Бон – град в Германия, бивша столица
 Бон – град във Франция
 Бон – старо име на гр. Анаба, Алжир